Prechtlkapelle heißen:
 Prechtlkapelle (Flachau), in Höch bei Flachau, Land Salzburg
 Prechtlkapelle (Tauplitz), auf der Bärnfeichtenalm bei Wörschachwald, Gemeinde Tauplitz, Steiermark